Третьяки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Третьяки — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Третьяки — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Третьяки — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Третьяки — село в Почепском районе Брянской области.
 Третьяки — село в Борисоглебском районе Воронежской области.
 Третьяки — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Третьяки — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Третьяки — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.

См. также 
 Третьяк